Tolar – altro nome del tallero sloveno, ex valuta della Slovenia
Tolar – città statunitense nel Texas